Nuci ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nuci (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Nuci (Călărași), Dorf im Kreis Călărași

Siehe auch: Nucci